Anioł Pański – katolicka modlitwa maryjna
 Anioł Pański – obraz Jean-François Milleta z 1859 roku
 Anioł Pański – wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera z 1898 roku
 Anioł Pański – czeski film familijny z 2005 roku